Snapshot har flere betydninger:
 Snapshot (fotografering) – en fotografteknik
 Snapshot (band) – en dansk duo